USS Chauncey je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Chauncey (DD-3) 
 USS Chauncey (DD-296) 
 USS Chauncey (DD-667)

Chauncey